Émile Dehon (1900-1995), prêtre français, Compagnon de la Libération
Ernest Dehon (1921-), footballeur français
Jean-Philippe Dehon (1956-), footballeur français
Léon Dehon (1843-1925), prêtre catholique français
Nicolas Dehon (1968-), footballeur français